Diese Liste führt die 76 Provinzen (Changwat) und die vier Regionen von Thailand auf.

Bangkok ist keine Provinz, sondern eine Sonderverwaltungszone (engl.: special administrative area), ist aber hier als 77. Provinz aufgeführt, da sie auf der gleichen Ebene verwaltet wird, wie alle anderen Provinzen.

Regionen 
Die Einteilung nach Regionen ist problematisch, weil es keine einheitliche Einteilung gibt, sondern je nach Verwendungsgebiet verschiedene. Die bekanntesten sind das teilweise für statistische und Verwaltungszwecke verwendete „4-Regionen-Modell“ und das „6-Regionen-Modell“ des Nationalen Geographischen Ausschusses. Die zentrale Vermarktungsorganisation TAT verwendet ein „5-Regionen-Modell“.

Die Zahlen in den Spalten R. bezeichnen den Rang in der Sortierung nach dem jeweiligen Kriterium. Die Einwohnerzahlen basieren auf den offiziellen Angaben nach der Volkszählung vom Jahre 2000.

Liste der Provinzen

Siehe auch 
 Siegel der Provinzen Thailands

Einzelnachweise 

Thailand
Verwaltungsgliederung Thailands

fr:Provinces de la Thaïlande